1507 км, 1507-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1507 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 515015.
 1507 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 616930.